Єнісей — річка в Сибіру.
 Великий Єнісей (Бій-Хем) — притока Єнісею.
 Малий Єнісей — притока Єнісею.
 «Єнісей» — проект російської ракети-носія надважкого класу.
 «Єнісей» (Р257) — російська автомобільна дорога федерального значення.
 «Єнісей» — футбольний клуб з м. Красноярськ.